Анастасія Мискіна була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул титул, у фіналі перемігши Світлану Кузнецову з рахунком 4-6, 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 
 Жустін Енен-Арденн (півфінал)
 Дженніфер Капріаті (півфінал)
 Анастасія Мискіна (переможниця)
 Ай Суґіяма (2-ге коло)
 Сільвія Фаріна-Елія (чвертьфінал)
 Єлена Докич (2-ге коло)
 Кончіта Мартінес (1-ше коло)
 Магі Серна ''(1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Тур WTA 2004
2004